Stånggrynnan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stånggrynnan, Vörå, Österbotten, 
 Stånggrynnan, Vasa, Österbotten,

Se även
Stånggrund

Robotskapade Finlandförgreningar